

Musica 
 True Colours  – album degli Split Enz del 1980
 True Colors  – singolo degli Asia del 1983, dall'album Alpha
 True Colours  – album dei Level 42 del 1984
 True Colors  – album di Cyndi Lauper del 1986
 True Colors  – singolo di Cyndi Lauper del 1986, dall'album omonimo
 True Colours  – album di High Contrast del 2002
 True Colors  – compilation di artisti vari del 2007
 True Colors  – album di Zedd del 2015
 True Colors  – singolo di Marina and the Diamonds del 2016
 True Colors  – singolo di Zedd e Kesha del 2016

Altro 
 I corridoi del potere (True Colors) – film del 1991 diretto da Herbert Ross
 Una famiglia tutto pepe (True Colors) – serie televisiva statunitense